Doude et Doudé peuvent désigner :

Pseudonyme 

 Van Doude, nom de scène de Doude van Herwijnen, né le  à Haarlem (Pays-Bas), est un acteur néerlandais.

Toponymie 

 Doudé bagué, un village sénégalais.

Voir aussi